Landtagswahlkreis Schönebeck steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Schönebeck
 Landtagswahlkreis Schönebeck I
 Landtagswahlkreis Wanzleben – Schönebeck II